Gravdal ist der Name von

Gravdal (Andebu) – ein Gebiet in Andebu in Norwegen
Gravdal (Bergen) – ein Ortsteil von Bergen in Norwegen
Gravdal (Vestvågøy) – ein Ort in der Gemeinde Vestvågøy in Norwegen